Frunze (en rus: Фрунзе) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 620 habitants. Pertany al districte de Nijnegorski. Abans la vila es deia Biuitén.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea